Николай Александрович Римский-Корсаков (?—1814) — майор, герой русско-турецкой войны 1806—1812 годов, участник войн против Наполеона.

Побочный сын члена Государственного совета Российской империи генерала от инфантерии Александра Михайловича Римского-Корсакова.

В военную службу вступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, в 1807 году произведён в прапорщики.

Принимал участие в русско-турецкой войне 1806—1812 годов и 29 июня 1810 году за отличие при Базарджике был произведён в подпоручики и награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 967 по кавалерскому списку Судравского и № 2180 по списку Григоровича — Степанова)

В 1812 году Римский-Корсаков участвовал в отражении нашествия Наполеоновской армии в Россию, затем находился в Заграничном походе. В 1813 году был произведён в майоры с переводом в Изюмский гусарский полк. Убит в 1814 году во Франции во время одной из авангардных перестрелок с остатками французских войск.

Источники 
 Список лиц рода Корсаковых, Римских-Корсаковых и князей Дондуковых-Корсаковых с краткими биографическими сведениями. — , 1893 (литография с рукописи).
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. — , 2007.

Майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Николай Александрович
Внебрачное потомство Римских-Корсаковых